Municipio de Verona puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Verona (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Verona (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Verona (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.